Великі Пузирки:
 Великі Пузирки — село в Україні, Хмельницька область
 Великі Пузирки — роз'їзд Південно-Західної залізниці